O Ano Internacional de Reconciliação é um ano proclamado pela Organização das Nações Unidas, em 20 de novembro de 2006, através da Resolução 61/17 da Assembleia-geral.

Objetivos 
Tem como objetivo concretizar os processos de reconciliação nas sociedades afetadas ou divididas por conflitos, vendo tais processos como necessários para o firme estabelecimento da paz duradoura. A Assembleia convidou os governos das sociedades em conflitos, organizações internacionais e não-governamentais para apoiarem os processos de reconciliação nas regiões em conflito. Convidou-os, ainda, a implementar programas culturais, educacionais e sociais adequados para promover o conceito de reconciliação, incluindo a realização de conferências e seminários e a disseminação da informação sobre o assunto.

Paz
2009
Reconciliacao